Россия принимала участие в 3 летних и 3 зимних юношеских Олимпийских играх с момента их основания в 2010 году.

Медальный зачёт

Медали на летних юношеских играх

Медали на зимних юношеских играх 

Россия на юношеских Олимпийских играх